Calango pode referir-se a:

 Calango — pequeno lagarto brasileiro, comum no sertão nordestino e no estado de Minas Gerais
 Calango (dança) — dança folclórica do Brasil
 Calango (distrito) — distrito do Peru
 Calango (álbum) — segundo álbum da banda brasileira de música pop Skank
 Festival Calango — festival de música do Brasil
 Kalango Linux - distribuição brasileira de Linux baseada no Kubuntu

Desambiguação
Desambiguações de topônimos